Fitchburg puede referirse a:
Fitchburg (Massachusetts), ciudad en el estado estadounidense de Massachusetts.
Fitchburg (Wisconsin), ciudad en el estado estadounidense de Wisconsin.